Somatotropina, detta anche ormone della crescita (GH). Un ormone prodotto dall'adenoipofisi.

Codici 
 STH  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Strathmore (Australia)